Whitehorse steht für:
 Whitehorse, Stadt in Kanada
 Whitehorse City, Verwaltungseinheit in Australien
 Whitehorse (australische Band), australische Doom-Metal- und Sludge-Band
 Whitehorse (kanadische Band), kanadische Folk-Rock-Band

White Horse steht für:
 White Horse (Cheyenne), Kriegshäuptling der Cheyenne

Orte in den Vereinigten Staaten:
 White Horse (Kalifornien)
 White Horse (New Jersey)
 White Horse (Pennsylvania)
 White Horse (South Carolina)
 White Horse (South Dakota), im Dewey County
 White Horse (Washington)
 White Horse Beach, Massachusetts
 White Horse Heights, South Carolina
 White Horse Village, Utah

District im Vereinigten Königreich:
 Vale of White Horse, District in Oxfordshire, England

Geoglyphen:
 Cherhill White Horse, Scharrbild auf dem Cherhill in Wiltshire, England
 Uffington White Horse, Scharrbild in Oxfordshire auf dem White Horse Hill
 Westbury White Horse, Scharrbild bei Westbury, Wiltshire

Kulturelle Projekte:
 White Horse Press, britischer Verlag
 White Horse Theatre, englischsprachiges Tourneetheater

Siehe auch:
 White Horse Tavern